Ми́ллер — распространённая  фамилия со значением «мельник», может быть английского происхождения () или восходить к старой русской передаче ü как и в немецкой фамилии, которая сейчас передаётся как  () и может встречаться в таком виде у обрусевших немцев.

Персоналии

А 
 Миллер, Аарон (род. 1971) — американский хоккеист, защитник, Серебряный призёр Олимпийских игр 2002.
 Миллер, Агата (более известная по фамилии первого мужа как Агата Кристи; 1890—1976) — английская писательница.
 Миллер, Алек (более известен как Сонни Бой Уильямсон II; 1912—1965) — американский блюзовый музыкант, прославившийся мастерской игрой на гармонике.
 
 
 Миллер, Александра Владимировна (известна под фамилией Святловская; 1855—1923 или 1933) — русская оперная певица.
 
 Миллер, Алисса (род. 1989) — американская фотомодель.
 Миллер, Альберт (род. 1957) — фиджийский легкоатлет.
 
 
 Миллер, Анита (род. 1951) — американская хоккеистка на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1984 года.
 Миллер, Андре (род. 1976) — американский баскетболист.
 Миллер, Андрей Логинович (?—?) — Кавалер ордена Святого Георгия (1787).
 Миллер, Артур (1915—2005) — американский драматург и писатель.
 Миллер, Артур Чарльз (1895—1970) — американский кинооператор.

Б 
 Миллер, Барри (1864—1933) — американский политик, 28-й вице-губернатор Техаса.
 Миллер, Барри (род. 1958) — американский актёр.
 Миллер, Беа (род. 1999) — американская певица, автор песен и актриса.
 Миллер, Бен (род. 1966) — британский комедийный актёр и режиссёр
 Миллер, Бенинь-Эмманюэль-Клеман (1812—1866) — французский филолог.
 Миллер, Беннетт (род. 1966) — американский кинорежиссёр.
 Миллер, Билли (род. 1979) — американский телевизионный актёр, модель.
 Миллер, Боб (род. 1945) — губернатор штата Невада (1989—1999).
 Миллер, Боде (род. 1977) — американский горнолыжник, олимпийский чемпион.
 Миллер, Борис Всеволодович (1877—1956) — советский иранист.
 Миллер, Брэд (род. 1976) — американский баскетболист.

В 
 Миллер, Виктор Яковлевич (1904—1970) — советский инженер и учёный-металлург, лауреат Сталинской премии.
 Миллер, Вилли (род. 1955) — шотландский футболист, тренер.
 Миллер, Висварис Оттович (1927—1992) — советский учёный, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент АН Латвийской ССР.
 
 Миллер, Владислав Викторович (род. 1998) — российский актёр театра и кино.
 Миллер, Всеволод Фёдорович (1848—1913) — фольклорист, этнограф, языковед и археолог.

Г 
 Миллер, Габриэль (род. 1973) — канадская актриса и певица.
 Миллер, Гари — профессор информатики.
 Миллер, Генри (1891—1980) — американский писатель, автор книг «Тропик Рака» и «Тропик Козерога».
 Миллер, Герхард Фридрих (1705—1783) — российский историк немецкого происхождения; основоположник российской исторической школы.
 Миллер, Гленн (1904—1944) — американский музыкант, джазмен, дирижёр, основатель оркестра Гленна Миллера.

Д 
 Миллер, Дариус (род. 1990) — американский баскетболист.
 Миллер, Дейтон Кларенс (1866—1941) — американский физик, акустик.
 
 Миллер, Джаррелл (род. 1988) — американский профессиональный боксёр.
 Миллер, Джей Ти (род. 1993) — американский хоккеист.
 
 
 Миллер, Джек (род. 1995) — австралийский мотогонщик.
 Миллер, Джереми (род. 1975) — американский программист, создатель технологии Jabber.
 Миллер, Джеррит Смит (1869—1956) — американский зоолог и ботаник.
 Миллер, Джеффри (род. 1965) — американский эволюционный психолог.
 
 Миллер, Джимми (1942—1994) — американский музыкальный продюсер.
 Миллер, Джоди (1941—2022) — американская певица в стиле кантри.
 Миллер, Джон Джексон (род. 1968) — американский писатель.
 Миллер, Джон Лестер (1903—1965) — американский гребец.
 Миллер, Джон (род. 1954) — американский художник.
 Миллер, Джонатан Пэкхэм (1797—1847) — американский филэллин, аболиционист и борец за права женщин.
 Миллер, Джонни Ли (род. 1972) — английский актёр.
 
 
  (род. 1974) — американский актё, сценарист и продюсер.
 Миллер, Джудит (род. 1948) — американская журналистка, лауреат Пулитцеровской премии.
 Миллер, Джун (1902—1979) — танцовщица, вторая жена Генри Миллера.
 Миллер, Дик (1928—2019) — американский актёр.
 
 Миллер, Доминик (род. 1960) — аргентинский и английский гитарист.
 Миллер, Дональд (род. 1971) — американский писатель.
 Миллер, Дорис (1919—1943) — американский моряк-кок, один из героев Пёрл-Харбора; первый чернокожий солдат США, получивший «Морской Крест».
 Миллер, Дороти (1904—2003) — американский художественный куратор.
 Миллер, Дрю (род. 1984) — американский хоккеист.
 Миллер, Дуэйн (род. 1987) — ямайский футболист.
 Миллер, Дэвид (1909—1992) — американский кинорежиссёр.
 Миллер, Дэвид (род. 1973) — американский тенор, оперный и поп-исполнитель.
  (род. 1942) — английский философ.
 Миллер, Дэмиен (род. 1972) — австралийский государственный служащий и дипломат.
 Миллер, Дэн (род. 1981) — американский боец смешанных боевых искусств.
 Миллер, Дэниел (род. 1951) — британский музыкант, диджей и музыкальный продюсер.

Е

Ж 
 Миллер, Жак (род. 1931) — австралийский учёный-иммунолог.
 Миллер, Жак-Ален (род. 1944) — французский психоаналитик лакановской школы.
 Миллер, Жан (1880—1942) — советский государственный деятель, революционер, председатель ЦИК Республики Тавриды.

З 
 Миллер, Зелл (1932—2018) — американский политик-демократ.

И 
 
 Миллер, Илья Соломонович (1918—1978) — советский историк и археограф.
 Миллер, Ингер (род. 1972) — американская легкоатлетка.
 Миллер, Иоганн Мартин (1750—1814) — немецкий писатель и поэт.
 Миллер, Иосиф Иванович — директор совхоза, Герой Социалистического Труда (1981).
 Миллер, Иулиан Иванович (1861—?) — российский генерал-майор, участник Первой мировой войны.
 Миллер, Ишмаэль (род. 1987) — английский футболист.

К 
 Миллер, Камал (род. 1997) — канадский футболист.
 Миллер, Карл (1893—1979) — американский киноактёр.
 Миллер, Карл Логинович (1752—1798) — русский военный, подполковник, кавалер ордена Святого Георгия IV класса.
 Миллер, Кенни (род. 1979) — шотландский футболист.
 Миллер, Келли (род. 1978) — американская баскетболистка.
 Миллер, Кирилл Семёнович (род. 1959) — российский художник, сценограф, модельер, музыкант.
 Миллер, Кит Харви (1925—2019) — американский политик, 3-й губернатор штата Аляска (1969—1970).
 Миллер, Клод (1942—2012) — французский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Миллер, Константин Константинович (1836—1911) — русский государственный деятель, Плоцкий и Петроковский губернатор, сенатор.
 Миллер, Коко (род. 1978) — американская баскетболистка.
 Миллер, Колин (род. 1992) — канадский хоккеист.
 Миллер, Кори (род. 1967) — американский тату-мастер.
 
 Миллер, Криста (род. 1964) — американская актриса.
 
 Миллер, Кристофер Чарльз (род. 1965) — американский военнослужащий и политик.

Л 
 Миллер, Лариса Емельяновна (род. 1940) — советская и российская поэтесса, прозаик, эссеист и педагог.
 
 Миллер, Лешек (род. 1946) — польский политик, премьер-министр Польши в 2001—2004 годах.
 Миллер, Ли (1907—1977) — американский фотограф, фотомодель.
 Миллер, Лиам (1981—2018) — ирландский футболист.
 Миллер, Либби — основатель проекта по созданию модели машинно-читаемых домашних страниц и социальных сетей, FOAF.
 Миллер, Лиза — американский психолог.
 Миллер, Лорен (род. 1982) — американская актриса.
 Миллер, Лукас Милтиадис (1824—1902) — американский юрист и политик, член Палаты представителей от штата Висконсин.
 Миллер, Лукиан Адамович (1836—1898) — немецкий и российский учёный-филолог.

М 
 Миллер, Мадлен (род. 1978) — американская писательница.
 Миллер, Майк (род. 1980) — американский баскетболист.
 Миллер, Мак (1992—2018) — американский певец в стиле рэп и хип-хоп.
 Миллер, Маккейли (род. 1996) — американская актриса.
 Миллер, Мариса (род. 1978) — американская фотомодель.
 
 Миллер, Марлиз (в замужестве Марлиз Кэснер) (род. 1982) — канадская кёрлингистка.
 
 Миллер, Мертон (1923—2000) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 1990 года.
 Миллер, Митч (1911—2010) — американский гобоист, дирижёр, музыкальный продюсер, руководящий сотрудник звукозаписывающей компании.
 
 Миллер, Мэри (род. 1952) — американский историк-искусствовед.

Н 
 Миллер, Нейт (род. 1963) — американский боксёр.
 Миллер, Ник (род. 1993) — британский легкоатлет, метатель молота.
 Миллер, Николай Иванович (1809—1889) — русский генерал от инфантерии, директор Александровского лицея.
 Миллер, Нил Элгар (1909—2002) — американский психолог-бихевиорист.

О 
 Миллер, Ольга Валентиновна (род. 1933) — российский литературовед и библиограф.
 Миллер, Орест Фёдорович (1833—1889) — российский историк русской литературы.
 Миллер, Орсон Напп (1930—2006) — американский миколог.
 Миллер, Осборн (1897—1979) — математик, предложивший модификацию проекции Меркатора (цилиндрическая проекция Миллера).
 Миллер, Оскар фон (1855—1934) — немецкий инженер-строитель, изобретатель, один из пионеров в гидроэнергетике.

П 
 Миллер, Павел Иванович (1862—1911) — государственный деятель Российской империи.
 Миллер, Патина (род. 1984) — американская актриса и певица.
 Миллер, Пенелопа Энн (род. 1964) — американская актриса.
 Миллер, Петр (род. 1941) — чехословацкий политик и бизнесмен, один из лидеров чехословацкой Бархатной революции.
 
 Миллер, Пол (род. 1960) — канадский актёр.
 Миллер, Полина Сергеевна (род. 1988) — российская гимнастка, мастер спорта международного класса, призёр чемпионатов мира и Европы.
 Миллер, Пэтси Рут (1904—1995) — американская киноактриса.

Р 
 Миллер, Райан (род. 1980) — американский хоккеист, вратарь, серебряный призёр Олимпийских игр 2010.
 Миллер, Ребекка (род. 1962) — американская актриса, сценарист и кинорежиссёр, представитель независимого кино.
 Миллер, Реджи (род. 1965) — американский баскетболист, комментатор.
 Миллер, Ричард (1926—2009) — американский оперный певец, тенор, профессор Оберлинской консерватории.
 Миллер, Робин (род. 1965) — британский дизайнер, актёр и композитор, работавший в сфере производства компьютерных игр.
 Миллер, Родерик (род. 1992) — панамский футболист.
 Миллер, Роджер (1936—1992) — американский певец, композитор и музыкант.
 Миллер, Роджер Эрвин (1952—2005) — канадский учёный в области физической химии.
 
 Миллер, Рон (деятель искусства) (род. 1947) — американский художник и писатель.

С 
 Миллер, Сергей Иванович (1815—1867) — архитектор, основатель и первый председатель Московского общества любителей художеств.
 Миллер, Сетон Ингерсолл (1902—1974) — голливудский сценарист и продюсер.
 Миллер, Сиенна (род. 1981) — британская актриса и фотомодель.
 Миллер, Скотт (род. 1975) — австралийский пловец.
 
 Миллер, Стефани (более известна под фанилией Лоутон; род. 1980) — канадская кёрлингистка.
 Миллер, Стивен (род. 1985) — американский политик.
 Миллер, Стэнли Ллойд (1930—2007) — американский химик.

Т 
 Миллер, Тайлер (род. 1993) — американский футболист.
 Миллер, Талис (1929—2022) — латвийский химик.
 Миллер, Танги (род. 1970) — американская актриса.
 Миллер, Ти Джей (род. 1981) — американский актёр.
 Миллер, Тим (род. 1964) — американский мультипликатор, режиссёр, специалист по визуальным эффектам.
 Миллер, Тимоти (род. 1944) — американский историк религии.
 
 Миллер, Томас (известен как Том Верлен, 1949—2023) — американский рок-музыкант.

У 
 
 Миллер, Уолтер Майкл (1930—1996) — американский писатель-фантаст.
 Миллер, Уоннер (род. 1987) — колумбийский легкоатлет, прыгун в высоту.
 Миллер, Уоррен (1924—2018) — американский кинорежиссёр, создатель фильмов об экстремальном катании на горных лыжах, основатель студии «Warren Miller Entertainment».
 Миллер, Уэнтуорт (род. 1972) — американский актёр и сценарист.

Ф 
 
 Миллер, Фердинанд Фердинандович (1837—1900) — российский астроном.
 Миллер, Фил (1949—2017) — английский гитарист.
 Миллер, Филип (1691—1771) — британский ботаник.
 Миллер, Фредерик (1824—1888) — американский пивовар и предприниматель немецкого прохождения.
 Миллер, Фриц фон (1840—1921) — немецкий скульптор, бронзолитейщик и ювелир.
 Миллер, Фрэнк (род. 1957) — американский иллюстратор и автор комиксов, кинорежиссёр.

Х 
 Миллер, Хоакин, настоящее имя Цинциннат Хайнер Миллер (1837—1913) — американский писатель (поэт, прозаик, драматург).

Ч

Ш 
 Миллер, Шариф (род. 1997) — игрок в американский футбол.
 Миллер, Шерил (род. 1964) — американская баскетболистка, тренер и спортивный комментатор.
 Миллер, Шерри (род. 1950) — канадская актриса и телеведущая
 Миллер, Шона (род. 1994) — багамская спортсменка (лёгкая атлетика, бег на 400 метров), чемпионка мира среди юниоров.
 Миллер, Шэннон (род. 1977) — американская гимнастка.

Э 
 Миллер, Эдди (род. 2000) — американская киноактриса.
 Миллер, Эзра (род. 1992) — американский актёр и музыкант.
 Миллер, Эл (род. 1936) — американский футбольный тренер.
 Миллер, Элис Лайман (род. 1944) — американский китаевед.
 Миллер, Эллисон (род. 1985) — американская актриса.
 Миллер, Эмилий Александрович (1840—?) — архитектор, академик архитектуры Императорской Академии художеств.
 Миллер, Энн (1923—2004) — американская актриса, певица и танцовщица.
 Миллер, Энни (1835—1925) — английская натурщица.
 Миллер, Энтони (род. 1994) — игрок в американский футбол.
 Миллер, Эрл (1946—1989) — американский органист.
 Миллер, Эшли Николь (более известна как Николь Энистон; род. 1987) — американская порноактриса.

Я 
 Миллер, Ярослав (род. 1971) — чешский историк и философ.

Составные фамилии 
 Валентинов-Миллер, Эрик Эдуардович (1904—1988) — советский художник.
 Ван Миллер, Джо (род. 1989) — футболист с Северных Марианских Островов.
 Миллер-Будницкая, Рашель Зиновьевна (урождённая Рахиль Зунделевна Миллер; 1906—1967) — советский литературовед, филолог и переводчик, кандидат филологических наук.
 Миллер-Лебедева, Вера Евгеньевна (1880—1970) — румынский математик, доктор математики, профессор.
 Миллер-Макинтайр, Коди (род. 1994) — американский баскетболист.
 Симпсон-Миллер, Поршия (род. 1945) — ямайский политический деятель, лидер Народной национальной партии, первая женщина премьер-министр в истории Ямайки.
 Фюлёп-Миллер, Рене (настоящее имя Филипп Мюллер; 1891—1963) — австрийско-американский писатель и историк культуры, специалист в области русской литературы.

Псевдонимы 
 Мэрилин Миллер (урождённая Мэри Энн Рейнолдс; 1898—1936) — американская актриса и танцовщица, одна из самых популярных звёзд Бродвея 1920-х годов.

Вымышленные персонажи 
 Лайла Миллер — героиня комиксов Marvel.
 Наоми Миллер-Кларк — героиня телесериала «90210: Новое поколение».

Другое 
 Миллер — крупный ударный кратер в южной материковой области видимой стороны Луны.

См. также 
 Луиза Миллер — опера Джузеппе Верди.
 Милляр, Георгий Францевич (1903—1993) — советский, российский актёр.